Morencs (en francès Mourenx) és un municipi francès del departament dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Montcada i Reixac

Referències 

Municipis del Cantó de Lagòr